Game Republic – rivista di videogiochi
Game Republic – azienda giapponese di videogiochi